Фадил Хаџић (Билећа, 23. април 1922 — Загреб, 2. јануар 2011) био је југословенски и хрватски прозни писац, новинар, редитељ и сценариста.

Биографија  
У Сарајеву је завршио средњу школу, а Академију за ликовну умјетност у Загребу. Бавио се новинарством и био један од покретача а и главни уредник „Керемпуха“, „Вјесника у сриједу“, „Телеграма“ и „Ока“. Уређивао је културну рубрику „Вјесника“ и „Филмску културу“. 

Био је покретач цртаног филма у земљи. Био је покретач и позоришног фестифала Дани сатире који је први пут одржан 1976. године.

Био је директор „Дуга-филма“ и „Зора-филма“. Покренуо је „Ведро Керемпухово казалиште“ и „Комедију“. Године 1964. основао је Сатирички кабарет „Јазавац“ (касније Сатиричко казалиште), где је био директор. У сезони 1980/81 био је интендант загребачког ХНК.

Своје хумористичке и сатиричке радове потписивао је и псеудонимом Зоран Зец.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1957. || Тамо, крај опасне ријеке || (кратки документарни)
|-
| 1958. || Последња черга || (кратки документарни)
|-
| 1959. || Славни суде || (кратки документарни)
|-
| 1959. || Један из легенде || (кратки документарни)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || Саракаћани || (кратки документарни)
|-
| 1960. || Карневал || (кратки документарни)
|-
| 1961. || Земља са пет континента || (документарни)
|-
| 1961. || Абецеда страха || /
|-
| 1962. || Да ли је умро добар човјек? || /
|-
| 1963. || Десант на Дрвар || /
|-
| 1964. || Службени положај || /
|-
| 1965. || Друга страна медаље || /
|-
| 1966. || Коњух планином || /
|-
| 1967. || Протест || /
|-
| 1968. || Сарајевски атентат || /
|-
| 1968. || Три сата за љубав || /
|-
| 1969. || Дивљи анђели || /
|-
| 1969. || Хокус-покус (Југославенско радно вријеме) || (кратки)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Иду дани || /
|-
| 1972. || Претхисторија - метална раздобља || (кратки документарни)
|-
| 1972. || Лов на јелене || /
|-
| 1979. || Новинар || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1984. || Амбасадор || /
|-
| 1984. || Смијех || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2003. || Доктор лудости || /
|-
| 2005. || Лопови прве класе || /
|-
| 2008. || Запамтите Вуковар || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1951. || Тајна дворца И. Б. || (кратки)
|-
| 1952. || Зачарани дворац у Дудинцима || (кратки)
|-
| 1953. || Брод луталица || (кратки)
|-
| 1958. || Последња черга || (кратки документарни)
|-
| 1959. || Један из легенде || (кратки документарни)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || Саракаћани || (кратки документарни)
|-
| 1960. || Карневал || (кратки документарни)
|-
| 1961. || Земља са пет континента || (документарни)
|-
| 1961. || Абецеда страха || /
|-
| 1962. || Да ли је умро добар човјек? || /
|-
| 1963. || Десант на Дрвар || /
|-
| 1964. || Службени положај || /
|-
| 1965. || Друга страна медаље || /
|-
| 1966. || Коњух планином || /
|-
| 1967. || Протест || /
|-
| 1968. || Сарајевски атентат || /
|-
| 1968. || Три сата за љубав || /
|-
| 1969. || Дивљи анђели || /
|-
| 1969. || Хокус-покус (Југославенско радно вријеме) || (кратки)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Иду дани || /
|-
| 1972. || Претхисторија - метална раздобља || (кратки документарни)
|-
| 1972. || Лов на јелене || /
|-
| 1979. || Новинар || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1983. || Чешаљ || (ТВ)
|-
| 1984. || Амбасадор || /
|-
| 1986. || Смешне и друге приче || (серија)
|-
| 1986. || Мајмун у трамвају || (ТВ кратки)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2003. || Доктор лудости || /
|-
| 2005. || Лопови прве класе || /
|-
| 2008. || Запамтите Вуковар || /
|}

Награде 
Године 1984. је добио награду "Владимир Назор" за животно дело.

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1922.
Умрли 2011.
Билећани
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Добитници награде Златна арена за најбољу режију